Shearer kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Shearer (ö), 
 Mount Shearer, berg 

Robotskapade Antarktisförgreningar